Юбари — японский топоним. Может означать:

 Юбари (река) — река на острове Хоккайдо.
 Юбари — город в Японии, находящийся в округе Сорати губернаторства Хоккайдо.
 «Юбари» — лёгкий крейсер японского императорского флота.
 Фрегаты типа «Юбари» — тип японских фрегатов.